Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Esbjerg forenede Boldklubber nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.

Maglie e sponsor
Lo sponsor tecnico per la stagione 2016-2017 è Nike, mentre lo sponsor ufficiale è Stofa. La divisa casalinga è composta da una maglia a righe blu e bianche e pantaloncini e calzettoni blu. Quella da trasferta è invece composta da una maglia rossa e pantaloncini e calzettoni neri.

Calciomercato

Stagione

Superligaen 2016-2017

Statistiche
 Vittorie: 0
 Vittorie in casa: 0
 Vittorie in trasferta: 0
 Pareggi: 1
 Pareggi in casa: 1
 Pareggi in trasferta: 0
 Sconfitte: 4
 Sconfitte in casa: 1
 Sconfitte in trasferta: 3
 Gol fatti: 4
 Gol subiti: 14
 Differenza reti: -10
 Miglior marcatore:  Victor Pálsson,  Kevin Mensah,  Jeppe Andersen e  Andreas Nordvik (1)
 Miglior vittoria:
 Peggior sconfitta:  0-4  e  0-4 
 Vittoria con più gol segnati:
 Sconfitta con più gol subiti:  0-4  e  0-4 
 Partita con più gol:  0-4   0-4  e  2-2

Rosa

Note 

2016-2017